NGC 2187A (другие обозначения — ESO 57-68A, PGC 18355) — спиральная галактика (Sa) в созвездии Золотая Рыба.

Этот объект не входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога» и был добавлен позднее.

Примечания 

 

2187
Золотая Рыба (созвездие)